Inerția se poate referi la:

 Inerție (fizică)
 Lipsa de reactivitate a unor elemente sau a unor subsțante chimice față de alte substanțe.
 Reacția întârziată a unor sisteme de înregistrare automată (ex. limnigrafele pentru înregistrarea nivelului apei) sau a altor instrumente și aparate de măsură.